Текто́ника (от , «строительный») — строение, формирование и производные понятия.

В геологии 
 Тектоника — строение участка земной коры или литосферы, обусловленное тектоническими нарушениями, возникшими в результате тектонических движений и деформаций.
 Геотектоника (или текто́ника в широком смысле) — раздел геологии, наука о строении, движениях и деформациях литосферы.
Разделы:
 Неотектоника — раздел геотектоники
 Тектонофизика — раздел геофизики
 Соляная текто́ника — тип тектонических деформаций, обусловленный присутствием мощных соленосных толщ.
 Структурная геология (или текто́ника в узком смысле) — раздел геотектоники.
 Тектоника плит — научная теория в геотектонике.
 Тектоническая карта

В искусстве 
 Текто́ника — композиционное свойство художественного произведения, основанное на выявлении во внешней форме внутренней конструкции произведения.

См. также 
 Тектоник — французская торговая марка